Hennenberg bezeichnet

 den Ortsteil der Stadt Berching im Oberpfälzer Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Hennenberg, bis 1930 Kokosken, Kreis Lyck, Ostpreußen, ab 1945: Kokoszki, nicht mehr existierendes Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Hennenberg ist der Name von

 Caspar Hennenberg (1529–1600), deutscher Kartograf
 Fritz Hennenberg (* 1932), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch
 Henneberger, Henneberg, Hennenberger